Суперкубок Гонконгу з футболу 2017  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 вересня 2017 року між чемпіоном і володарем кубка Гонконгу клубом Кітчі та віце-чемпіоном Гонконгу клубом Істерн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2017
Гонконг
Вересень 2017
2017 у Гонконзі
2017 в азійському спорті